Meru County är ett distrikt i Kenya.   Det ligger i länet Meru, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Nairobi.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Meru (län)